Wisher ist der Familienname folgender Personen:
 Michael Wisher (1935–1995), britischer Schauspieler
 William Wisher Jr. (fl. 1977), US-amerikanischer Drehbuchautor

Siehe auch:
 Wischer